The Ball (voorstelling), een comedy-voorstelling uit 1632
 The Ball (film), een Roemeense film uit 1958
 The Ball (computerspel), een first-person shooter en puzzelspel uit 2010